

Plaatsen 

Australië

Darlington (West-Australië), een plaats in de Australische staat West-Australië
Darlington (New South Wales), een plaats in de Australische staat New South Wales
Darlington (Queensland), een plaats in de Australische staat Queensland
Darlington (Zuid-Australië), een plaats in de Australische staat Zuid-Australië
Darlington (Victoria), een plaats in de Australische staat Victoria
Darlington (Tasmanië), een plaats in de Australische staat Tasmanië

Verenigd Koninkrijk

Darlington (Engeland), een stad in de Engelse regio North East England

Verenigde Staten

Darlington (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Darlington (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Darlington (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Darlington (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
Darlington (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Darlington County, een county in de Amerikaanse staat South Carolina

Personen 

Sidney Darlington (1906–1997), de uitvinder van de darlingtontransistor
Philip Jackson Darlington, Jr. (1904-1983), een Amerikaans entomoloog

Voetbalclubs 

Darlington FC, een Engelse voetbalclub